Olaszország
Savignano Irpino, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
Savignano sul Panaro, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében
Savignano sul Rubicone, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében